Oetinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Edle von Oetinger (1866–1942), Gemahlin des preußischen Generals Adolf von Oven
 August Freiherr von Oetinger (1875–1960), großherzoglicher Kammerherr
 Bolko von Oetinger (* 1943), deutscher Politikwissenschaftler
 Eugen von Oetinger (1826–1915), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand Christoph Oetinger (1719–1772), deutscher Arzt, Professor der Medizin in Tübingen, Rat und Leibarzt sowie 1768/69 Rektor der Universität Tübingen
 Friedrich Oetinger (1907–1986), deutscher Verleger
 Friedrich Oetinger, Pseudonym von Theodor Wilhelm (1906–2005), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782), deutscher Theologe
 Günther von Oetinger (1821–1881), preußischer Generalmajor
 Heidi Oetinger (1908–2009), deutsche Verlegerin
 Horst von Oetinger (1857–1928), preußischer General der Infanterie
 Johannes Oetinger (1577–1633), deutscher Geograf, Kartograf und Geodät
 Rudolf von Oetinger (1830–1920), preußischer Generalleutnant

Oetinger steht für folgende Unternehmen:
 Verlagsgruppe Oetinger
 Weingut Detlev Ritter und Edler von Oetinger

Siehe auch:
 Oetingervilla, Kulturdenkmal in Darmstadt
 Oettinger 
 Öttinger